Watzenberg ist die Bezeichnung von

 Watzenberg (Euskirchen), 295,7 m hohe Erhebung in Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Watzenberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Watzenberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern